Jasmine Paolini și Jil Teichmann au fost campioanele en-titre dar au ales să nu-și apere titul.

Perechea americană Sophie Chang și Angela Kulikov a câștigat titlul, învingând în fnală perechea japonezo-indoneziană Miyu  Kato și Aldila Sutjiadi cu scorul de 6-3, 4-6, 10-6.

Capi de serie

Tabloul principal

Legături externe
Main Draw

2022
WTA Tour 2022